Автомобильная промышленность Пакистана — отрасль экономики Пакистана.

История 

Пакистан произвёл свой первый автомобиль в 1953 году на заводе National Motors в Карачи, по данным Министерства промышленности и производства. Завод был открыт совместно с General Motors, которые организовали средства для производства автомобилей Vauxhall и грузовиков Bedford. Впоследствии автобусы, лёгкие грузовики и автомобили будут собираться на том же заводе. В том же году Ford Trucks в партнёрстве с Ali Automobiles представили Ford Anglia, пикапы Ford и Ford Kombi. Exide Batteries также начал производство в 1953 году. Haroon Industries сотрудничают с Dodge Motors с 1956 года.

Обзор 
Автомобильная промышленность Пакистана является одной из наиболее быстро растущих отраслей промышленности страны с численностью сотрудников более 1 800 000 человек, и составляет 4 % от ВВП Пакистана. [2] В настоящее время существует 3 200 автомобильных заводов в стране, с инвестициями 92 миллиардов пакистанских рупий (₨) (880 000 000 долларов США ($)) по производству 1,8 миллиона мотоциклов и 200 000 автомобилей в год. Его вклад в национальную казну почти 50 000 000 000 пакистанских рупий (₨) (480 000 000 долларов США ($)). Сектор, в целом, обеспечивает занятость 3,5 миллиона человек и играет ключевую роль в содействии росту поставщиков отрасли.

Пакистанский автомобильный рынок считается одним из самых маленьких, но одним из наиболее быстро растущих в Южной Азии. Более 180 000 автомобилей было продано в 2014—2015 финансовом году, это число возросло до 206 777 единиц в 2015—2016 финансовом году.

В настоящее время на автомобильном рынке доминируют Honda, Toyota и Suzuki. Однако 19 марта 2016 года Пакистан принял «Авто политику 2016—2021», которая предлагает налоговые льготы для новых автопроизводителей для создания производственных предприятий в стране. В ответ на это Renault — Nissan, Kia Motors и Audi выразили заинтересованность в выходе на пакистанский рынок.

2010 год — настоящее время 
В 2010 году продажи отскочили и снова начали расти. Автомобильная промышленность ожидала растущий спрос в Пакистане и инвестировала более 20 млрд рупий в течение этого десятилетия. В 2010—2011 годах производство мотоциклов достигло рекордного уровня более 1,5 млн единиц. В 2015 году была введена автополитика 2016-21, которая поможет ввести новых участников в автомобильную промышленность Пакистана, в которой традиционно доминируют Honda, Toyota и Suzuki. Автомобильная промышленность остаётся вторым по величине плательщиком косвенных налогов после нефтяной промышленности в Пакистане. В настоящий момент, на каждые 1000 человек в Пакистане 10 автомобилей. Это один из самых низких показателей среди стран с развивающейся экономикой, который сам говорит о высоком потенциале роста. Рост дохода на душу населения с изменением демографического распределения и ожидаемый приток 30-40 миллионов молодых людей в качестве экономически активной рабочей силы в следующем десятилетии станет стимулом для развития отрасли и роста.

Производители 
действующие:
 Pak Suzuki Motors
 Honda Atlas
 Indus Motor (Toyota)
 Ghandhara Nissan

недействующие:
 Adam Motors
 Nexus Automotive

Объём производства по годам

Примечания

Ссылки 
 Pakistan Automotive Manufacturers Association
 Automotive Companies in Karachi Pakistan
 Automotive Companies in Pakistan

Пакистана
Экономика Пакистана